Kołakowski est un patronyme polonais souvent simplifié dans en Kolakowski en français.

Ce patronyme comporte  un « l barré » polonais.

Ce patronyme est à distinguer de  Kułakowski, autre patronyme polonais.

Porté par :
 Leszek Kołakowski (1927-2009), philosophe et historien polonais

Liens externes
 
 
 
 

Patronyme polonais